617-я эскадрилья Королевских ВВС () — подразделение Королевских ВВС, известное также как «Разрушители плотин» (). Это название эскадрилья получила после налёта на плотины в Рурской области Германии в 1943 году (Операция Chastise). В настоящее время базируется на базе ВВС Лоссимут в Шотландии. На вооружении стоят самолёты Panavia Tornado.

История 
Эскадрилья была создана 21 марта 1943 года во время Второй мировой войны. Включала персонал Канадских королевских ВВС, Королевских военно-воздушных сил Австралии и Королевских военно-воздушных сил Новой Зеландии.

Эскадрилья была создана для выполнения конкретной задачи: атаки на три крупные плотины в Рурской области Германии. Операция под кодовым названием «Порка» () была проведена 17 мая 1943 года. Первый командир эскадрильи подполковник Гай Гибсон был награждён за эту операцию Крестом Виктории.

Ссылки 
 RAFweb.org,
 617 Squadron site,
 Royal Air Force Bomber Command 60th Anniversary: No. 617 Squadron,
 617 Squadron — The Operational Record Book 1943—1945,
 16./17.05.1943 — «Operation Chastise»,

Военно-воздушные силы Великобритании